Monogononta är en klass av hjuldjur. Monogononta ingår i fylumet hjuldjur och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Monogononta